Berkeley é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Berkeley (Carolina do Sul)
 Condado de Berkeley (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos